Зехново — топоним в России:

 деревня Зехново, Опочецкий район Псковской области
 деревня Зехново, Островский район Псковской области
 деревня Зехново, Печорский район Псковской области
 деревня Зехново, Пушкиногорский район Псковской области
 деревня Зехново, Осташковский район Тверской области
 деревня Зехнова (Зехново), Плесецкий район Архангельской области